A competição de velocidade masculino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi realizada no Centro de Biatlo Alpensia, em Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang, em 11 de fevereiro.

Medalhistas

Resultados

Velocidade masculino